Chimento – comento
 Chimento – prenome italiano